Garrel bezeichnet:
 Garrel, Gemeinde im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen

Garrel ist der Familienname folgender Personen:
 Esther Garrel (* 1991), französische Schauspielerin
 Louis Garrel (* 1983), französischer Schauspieler
 Maurice Garrel (1923–2011), französischer Schauspieler
 Philippe Garrel (* 1948), französischer Filmemacher und Schauspieler

Siehe auch
 Garel